Vivocyclo is een merk onder cyclingmedia.eu. De website staat in het teken van 'de fiets', 'mobiliteit' en 'fietsplezier'. Onder het motto 'Geniet van fietsen. Zoveel mogelijk.' wil de redactie actuele fietsers en nieuwe fietsers berichten over de fietswereld. De website ambieert fietsen en houdt rekening met elke weggebruiker. Vivocyclo houdt de fietsmarkt in het oog en publiceert nieuwtjes. Die artikels zijn soms commercieel getint, maar hebben steeds een inhoudelijke waarde.

Vivocyclo organiseert ook infosessies bij bedrijven over 'fietsveiligheid'. Dat doen ze samen met fietsongeval.be.

Website

Fiets
Verkeersveiligheid
Belgische website
Nederlandstalige website